Фёдоровка Вторая — село в Саракташском районе Оренбургской области России. Входит в состав Старосокулакского сельсовета.

География 
Село находится на северо-востоке центральной части Оренбургской области, в степной зоне, на левом берегу реки Бурунчи, на расстоянии примерно 34 километров (по прямой) к северо-северо-востоку (NNE) от Саракташа, административного центра района. Абсолютная высота — 187 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной морозной зимой и относительно коротким жарким сухим летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 20 — 22 °C; самого холодного (января) — −16 — −15,5 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350—450 мм.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Саракташского района